KR poate fi:
 Kripton, element chimic cu simbolul Kr
 Coreea de Sud, codul ISO al acestei țări
 .kr, domeniu de internet de nivel superior, pentru Coreea de Sud
 Kiribati, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Crotone, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Coroană (monedă), unitate monetară în mai multe țări din Europa; exemplu: Coroană daneză
 Limba Kanuri, codul ISO 639-1
 KR Reykjavík, un club de fotbal din Islanda